

Брейки 

 78, 69, 62, 56, 53, 52, 45, 45 Риан Эванс
 67, 49, 42 Кэти Хенрик
 62, 46 Юй Чин Чин
 61, 56, 48, 37, 37, 36, 32, 31 Мария Каталано
 56 Джекки Ип
 44, 35 Эмма Бонни
 40 Ханна Джонс
 37 Татьяна Васильева
 35 Ева Палмиус
 32 Читра Магимаирай
 31 Вики Эшби

Результаты других турниров

Юниорский чемпионат мира

Финал 

 Ханна Джонс 2:0 Жасмин Болсовер

World Plate

Финал 

 Татьяна Васильева 2:0 Вики Эшби

Парный разряд

Финал

Микст

Финал

Чемпионат мира среди ветеранов

Финал 

 Джун Бэнкс 3:1 Ева Палмиус

Примечания

Ссылки 
 Результаты чемпионата мира на Global Snooker 
 Отчёт о турнире на Журнал «Бильярд Спорт» 
 Результаты турнира на сайте WLBSA 

Чемпионат мира по снукеру среди женщин
2010 год в снукере